Ricina – proteina altamente tossica, utilizzata come arma biologica
Ricina o Helvia Recina – città romana scomparsa, situata vicino a Villa Potenza di Macerata